Шиловский сельский совет () — входит в состав
Зеньковского района Полтавской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в селе Шиловка.

История 
 1919 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Шиловка 
 с. Васильково 
 с. Довбневка 
 с. Княжева Слобода 
 с. Маниловка 
 с. Отрадовка 
 с. Петровка 
 с. Хрипки

Ликвидированные населённые пункты совета 
 с. Ясеновое

Примечания